Le Tournoi de tennis de Cincinnati 2009 est le septième Masters 1000 de la saison 2009 de l'ATP. Ce tournoi, disputé sur dur, se tient du 16 au . C'est la  du tournoi dans l'ère open.

Faits marquants 
 C'est le premier tournoi depuis juillet 2005 où l'Espagnol Rafael Nadal n'occupe pas au moins la place de  mondial, le Britannique Andy Murray étant depuis le  le nouveau dauphin de Roger Federer au classement ATP, à la suite de sa victoire au Masters du Canada.
 C'est également le premier tournoi où Andy Murray remet sa place de  mondial en question. En effet, en cas de défaite prématurée du « Scot », tenant du titre dans l'Ohio, et d'un bon parcours de Rafael Nadal, ce dernier aurait pu reprendre sa place.
 Juan Martín del Potro déclare forfait pour ce tournoi à la suite de ses deux dernières semaines éprouvantes. Il est remplacé par Julien Benneteau, qui atteint les quarts de finale.
 Le premier match des demi-finales voit s'affronter le numéro un mondial et le numéro deux. Cette neuvième confrontation entre Roger Federer et Andy Murray s'achève par une victoire du Suisse sur le Britannique. À noter que c'est seulement la troisième fois que Federer s'impose face à son dauphin au classement.
 La seconde 1/2 finale oppose le numéro trois mondial et le numéro quatre. Cette dix-neuvième confrontation entre Rafael Nadal et Novak Djokovic s'achève par une victoire du Serbe sur l'Espagnol. À noter que c'est seulement la cinquième fois que Djokovic s'impose face au joueur majorquin.
 En battant Novak Djokovic en finale, Roger Federer remporte pour la troisième fois de sa carrière le Masters de Cincinnati. Ce titre constitue le seizième Masters 1000 de la carrière du Suisse.
 Quatrième finale de Masters 1000 pour Novak Djokovic en 2009, et quatrième défaite du Serbe.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2009 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Cincinnati (WTA 2009) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi (Western & Southern Financial Group Masters)

Navigation 

Cincinnati
ATP 2009
Tennis aux États-Unis en 2009
Tennis en août 2009